Edith Cavell peut désigner :
 Edith Cavell (1865-1915), infirmière britannique fusillée par les Allemands durant la Première Guerre mondiale ;
 Edith Cavell, un navire échoué sur les rives guyanaises ;
 Edith Cavell, un film américain réalisé par Herbert Wilcox et sorti en 1939.